Пол Муни (, при рождении Мешилем Мейер Вайзенфройнд — ; , Лемберг — , Монтесито) — американский актёр театра и кино. Лауреат премии «Оскар» (1937). Наиболее известная работа актёра — чикагский гангстер из фильма Говарда Хоукса «Лицо со шрамом» (1932). Сыграл главные роли в фильмах-биографиях «Повесть о Луи Пастере» (1935), «Жизнь Эмиля Золя» (1937) и «Хуарес» (1939).

Биография 
Актёр родился  в Лемберге (ныне Львов) на территории Австро-Венгерской империи в семье Натана и Салли Вайзенфрейнд — актёров еврейского театра, спектакли которого проходили на идише. В 1900 году его родители переехали в Лондон, а через два года эмигрировали в Америку, где сначала жили в Кливленде, а затем в 1908 году поселились в Чикаго. Муни дебютировал на сцене еврейского театра в 1907 году в возрасте двенадцати лет, сыграв 80-летнего старика в пьесе «Два трупа на завтрак». В то время он был известен под своим уменьшительным именем Муни Вайзенфрайнд. Вскоре им заинтересовался Морис Шварц, директор Еврейского художественного театра (Yiddish Art Theater) на Второй авеню Манхеттена, и подписал с юным актёром контракт. В 1921 году Муни женился на еврейской театральной актрисе Белле Финкель, сестре бродвейского режиссёра Эйба Финкеля и дочери антрепренёра Мориса Финкеля, и прожил с ней в браке до конца жизни.

В 1926 году Муни дебютировал на Бродвее в постановке «Мы — американцы». В 1929 году, когда актёру было уже тридцать четыре года, кинокомпания Fox Studios предложила ему контракт, и в том же году Муни снялся в двух фильмах — драме «Храбрец» и мелодраме «Семь лиц». Несмотря на то, что за роль в «Храбреце» он получил номинацию на премию «Оскар», киноиндустрия разочаровала Муни, и он вернулся на сцену театра.

Только в 1932 году Муни вновь появился на киноэкране (незадолго до этого его рассматривали на роль Дракулы, но актёр отказался). В паре с Энн Дворак он снялся в фильме «Лицо со шрамом», а затем в криминальном фильме «Я — беглый каторжник», за который снова был номинирован на «Оскар». После этого на одарённого актёра обратили внимание продюсеры из Warner Bros. и подписали с Муни долгосрочный контракт, по условиям которого актёр имел право принимать сценарии по своему усмотрению и получал по 50 тысяч долларов за фильм.

После драмы 1933 года «Мир меняется» и комедии 1934 года «Привет, Нелли!» кинокарьера Муни стала развиваться быстрыми темпами. В 1935 году вышло сразу четыре фильма с его участием — фильм-нуар «Город на границе», в котором он играл в паре с Бетт Дейвис), криминальные драмы «Чёрная ярость» и «Доктор Сократ», а также фильм-биография Уильяма Дитерле «Повесть о Луи Пастере», где Муни исполнил роль прославленного французского микробиолога и химика Луи Пастера и был удостоен за её блестящее исполнение премии «Оскар» и награды Венецианского кинофестиваля.

В 1938 году Муни был вновь номинирован на «Оскар» — на этот раз за исполнение роли французского писателя-классика Эмиля Золя в картине «Жизнь Эмиля Золя». В 1939 году вышла ещё одна картина-биография с участием Муни — мелодрама «Хуарес» о жизни мексиканского национального героя Бенито Хуареса, где в паре с актёром снова играла Бетт Дейвис.

Помимо таланта актёр был известен своими эксцентрическими привычками. Между дублями Муни играл на скрипке, чтобы успокоить нервы, и панически боялся одежды красного цвета (). Он был очень стеснительным по характеру и кроме того настороженно относился к незнакомым людям, в разговоре с которыми предпочитал молчать или обходиться несколькими короткими фразами. Муни высоко ценил мнение жены и переснимал сцены, если Белле казалось, что дубль получился неудачным.

 закончился контракт Муни с Warner Bros. Далее он продолжал играть в театре и время от времени снимался в кино (в 1940-х годах вышло всего пять фильмов с его участием). В 1950-х годах он снимался на телевидении, а в 1955 году получил премию «Тони» за исполнение роли Генри Драммонда в спектакле «Пожнешь бурю» (; см. также Обезьяний процесс). В том же году у актёра обнаружили опухоль около глаза, и летом он перенес операцию по ампутации глаза. В 1959 году в прокат вышел последний фильм с участием Муни — драма Дэниэла Манна «Последний рассерженный человек», — за роль в котором он получил шестую номинацию на премию «Оскар». После этого Муни ушёл из кино и  скончался на семьдесят втором году жизни. Похоронен на кладбище Hollywood Forever в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Награды и номинации 
Актёр был удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».

Награды 
 1936 — Премия Венецианского кинофестиваля — лучшая мужская роль, за фильм «Повесть о Луи Пастере»
 1937 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Повесть о Луи Пастере»
 1937 — Премия Общества кинокритиков Нью-Йорка — лучшая мужская роль, за фильм «Жизнь Эмиля Золя»
 1960 — Премия Кинофестиваля в Мар-дель-Плата — лучшая мужская роль, за фильм «Последний рассерженный человек»

Номинации 
Пол Муни пять раз номинировался на получение премии «Оскар» за лучшую мужскую роль:
 1930 — за фильм «Храбрец»
 1934 — за фильм «Я — беглый каторжник»
 1936 — за фильм «Чёрная ярость»
 1938 — за фильм «Жизнь Эмиля Золя»
 1960 — за фильм «Последний рассерженный человек»

Примечания

Ссылки 

 Film.virtual-history.com 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Актёры и режиссёры театра на идише
Иммигрировавшие в США из Австрии
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Голливудская «Аллея славы»
Артисты, известные под псевдонимами